Nikolaisen ist der Familienname folgender Personen:
 Elvira Nikolaisen (* 1980), norwegische Musikerin
 Emil Nikolaisen (* 1977), norwegischer Musiker und Musikproduzent
 Hilma Nikolaisen (* 1982), norwegische Musikerin
 Ivar Nikolaisen (* 1978), norwegischer Musiker
 Roy Nikolaisen (* 1964), norwegischer Musiker
 Tom Kåre Nikolaisen (* 1997), norwegischer Handballspieler

Siehe auch:
 Nicolaisen
 Nicolaysen